Маскоги — самоназвание индейской народности крики, встречается в виде топонима:
 Маскоги — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.
 Маскоги — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.
 Маскоги — город в округе Маскоги, штат Оклахома.